Примаче́нко — українське прізвище.

 Примаченко Вадим Вікторович ( 1951) — український дипломат. Надзвичайний та Повноважний Посол України.
 Примаченко Марія Оксентіївна ( 1909 —  1997) — українська народна художниця, представниця «народного примітиву» («наївного мистецтва»); лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка.
 Примаченко Федір Васильович (1941—2008) — майстер декоративного розпису, член Спілки художників України, заслужений художник України, лауреат премії імені Катерини Білокур.
Українські прізвища
Прізвища на -енко